Le musée de l'Ermitage est un des plus grands musées du monde, situé à Saint-Pétersbourg en Russie. 
La fondation de l'Hermitage est un musée consacré aux Beaux-Arts, situé à Lausanne en Suisse.